Miejscowości w USA:
 Fenton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Fenton – wieś w stanie Luizjana, w parafii Jefferson Davis
 Fenton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Fenton – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Fenton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Fenton (ang. Fenton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Fenton (ang. Fenton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Fenton (ang. Fenton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Fenton (ang. Fenton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Fenton (ang. Fenton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
W Wielkiej Brytanii:
 Fenton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Fenton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Fenton (South Kesteven) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Fenton – miasto w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Fenton (West Lindsey) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)